Scales (Kirkoswald) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Scales (South Lakeland) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Scales (Threlkeld) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria